«13-й район: Кирпичные особняки» () — французско-канадский боевик Камиля Деламарра по сценарию Люка Бессона, ремейк фильма «13-й район» (2004). Главные роли исполнили Пол Уокер и Давид Белль.

Премьера состоялась 23 апреля 2014 года во Франции, 8 мая — в России. Фильм посвящён памяти Пола Уокера,  погибшего в автокатастрофе за пять месяцев до релиза. Это был предпоследний фильм Уокера, за которым последовало его последнее кинопоявление в фильме «Форсаж 7».

Сюжет 

Сюжет повторяет события французского фильма «13 район» и некоторых эпизодов его сиквела — фильма «13-й район: Ультиматум» 2009 года. Изменением является перенос места и времени действия в 2018 год в Детройте. Также в ремейке антагонист переходит на сторону главных героев, тогда как в оригинальном фильме он был убит, не изменяя своих взглядов.

В ролях

Производство 
Съёмки фильма начались 30 апреля 2013 года. За съёмки фильма отвечала студия EuropaCorp. Вышел на экраны 8 мая 2014 года.

Примечания 

Фильмы-боевики Франции
Фильмы-боевики Канады
Фильмы-ремейки Франции
Фильмы на английском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Warner Bros.
Фильмы Relativity Media
Фильмы EuropaCorp
Фильмы Франции 2014 года